Исланд се састоји из осам региона („-{landshlutar}-“) који углавном служе у статистичке сврхе. Регије нису дефинисани законом и немају административну функцију.

Подела

Види још 
 Исланд
 Општине на Исланду